Saesaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Saesaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Saesaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar